Moier steht für:

 Johann Christian Moier (1786–1858), deutsch-baltischer Mediziner und Chirurg
 Moier (Gemeinde Sankt Josef), Ortsteil von Sankt Josef, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark